Lutherweg ist Kurzbezeichnung für acht Wander- bzw. Pilgerwege:
 Lutherweg Sachsen-Anhalt – als Lutherweg Sachsen-Anhalt-1 und Lutherweg Sachsen-Anhalt-2
 Lutherweg Sachsen – große Schleife mit Anbindungen nach Thüringen und Sachsen-Anhalt
 Lutherweg Bayern – bayerischer Teil der Thüringer Lutherweg-Südschleife
 Lutherweg Thüringen – bestehend aus West- u. Südschleife, Nord- und Ostroute
 Lutherweg 1521 – durchquert Hessen und verbindet so Worms (Rheinland-Pfalz) und die Wartburg (Thüringen)

Martin Luther als Namensgeber